Innamoramento – complesso di sentimenti e di comportamenti caratterizzato dal forte coinvolgimento emotivo
 Innamoramento – album di Mylène Farmer
 Innamoramento – singolo di Mylène Farmer